Michael Fraser (ur. 28 czerwca 1984 w Ottawie) – kanadyjski koszykarz, występujący na pozycjach skrzydłowego oraz środkowego.

29 stycznia 2018 został zawodnikiem Rosy Radom.

21 lutego 2019 dołączył do AZS-u Koszalin. 9 listopada zawarł kontrakt z MKS-em Dąbrowa Górnicza.

Osiągnięcia 
Stan na 8 lipca 2020, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej. 
 Drużynowe
 Mistrz Austrii (2008)

 Indywidualne
 MVP:
 meczu gwiazd ligi austriackiej (2008)
 tygodnia ukraińskiej Superligi (tydzień 5. – 2011/12)
 Uczestnik meczu gwiazd ligi austriackiej (2008)
 Lider:
 TBL w liczbie zbiórek (2016 – 308)
 ligi ukraińskiej w zbiórkach (2010, 2011)

Statystyki

W rozgrywkach krajowych

W rozgrywkach międzynarodowych

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na plk.pl

Linki zewnętrzne 
 Profil na eurobasket.com 
 Profil na lnb.fr 
 Profil na fiba.com 

Kanadyjscy koszykarze
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze BK Dnipro
Koszykarze BCM Gravelines
Koszykarze Homenetmen Bejrut
Koszykarze Sagesse Bejrut
Koszykarze KK Igokea
Koszykarze Rosy Radom
Koszykarze Soles de Mexicali
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze MKS Dąbrowy Górniczej
Ludzie urodzeni w Ottawie
Urodzeni w 1984